Lemberger Schule steht für folgende Schulen:

 Lemberger Mathematikerschule, polnische Mathematikerschule
 Lemberg-Warschau-Schule, logisch-philosophische Schule in Polen